Outono, a estação do ano.
Outono (José Malhoa), quadro de José Malhoa

Música
Outono (álbum de Arianne)
Outono (álbum de Daniela Araújo)

Veja também
Primavera (desambiguação)
Verão (desambiguação)
Inverno (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de música